Ильес Зиани (; ) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Юнион».

Клубная карьера 
Зиани — воспитанник клуба «Юнион». 15 декабря 2021 года в матче против «Зульте-Варегем» он дебютировал в Жюпиле лиге. По итогам сезона Зиани помог команде завоевать серебряные медали.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Юнион»